Il gruppo della mckelveyite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della mckelveyite 
 Donnayite-(Y)
 Mckelveyite-(Y)
 Weloganite

Note 

Mckelveyite